Пасо Сантијаго има више значења:

 Пасо Сантијаго (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пасо Сантијаго (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику